Каллироя может означать:
Персонажи греческой мифологии
  — класс персонажей из греческой мифологии.
 Каллироя — дочь Океана и Тефиды, одна из океанид.
  — дочь речного бога Скамандра, жена Троса, мать Ила, Ассарака и Ганимеда.
 Каллироя (дочь Ахелоя) — дочь речного бога Ахелоя, жена Алкмеона.
  — дочь Лика, царя Ликии. Она полюбила Диомеда и спасла его от принесения её отцом в жертву Аресу. Когда Диомед покинул Ликию, она повесилась.
 Каллироя — дочь Нестоса, любовница бога войны Ареса и мать трёх его детей — Бистона, Одоманта и Эдона.
  — дочь беотийского Фока.
 Каллироя — дочь Меандра и жена Кара.
 Каллироя — жена царя Аргоса Пиранта, мать Триопа.
  — нимфа источника в Тире.
 Каллироя — девушка из Калидона, покончила с собой возле источника, который стал носить её имя.

Топоним
  — важнейший источник водоснабжения Древних Афин, в юго-восточной части города, к югу от Акрополя.
  — место на восточном берегу Мёртвого моря, которое посетил перед смертью Ирод I Великий.
  — село в Греции, в общине Каламбака в Фессалии.
 Калирои (Килкис) — село в Греции, в сообществе  в общине Килкис.
  — село в Греции, в общине Ихалия на Пелопоннесе.

Другое
 Каллирое (спутник) — спутник Юпитера.
  — водоналивное судно, на службе в Военно-морских силах Греции в 1913—1965 гг.
  — водоналивное судно, на службе в Военно-морских силах Греции с 1972 года.
 «Каллироя» — единственный балет французского композитора Сесиль Шаминад.
 «Повесть о любви Херея и Каллирои» — роман древнегреческого автора Харитона.
 «Каллироя» — книга Мориса Санда.
 «Каллироя» — книга Пьера-Шарля Руа.
 «Корез и Каллироя» — трагедия Антуана де Лафосса.
 «Корез и Каллироя» — картина Жан-Оноре Фрагонара (1765, Лувр, Париж).
  — род растений семейства Мальвовые.

Имена греческого происхождения